È conosciuta per il suo terzo posto ai CrossFit Games del 2015 e 2016 e il suo primo posto termina alle Meridian Regionals del 2015 e 2016. Ha gareggiato ai Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2015 nella categoria 75 kg.

Risultati CrossFit Games

Migliori Risultati Sollevamento pesi

Note

Voci correlate
CrossFit
CrossFit Games
Camille Leblanc-Bazinet
Mathew Fraser
Ben Smith
Rich Froning
Anna Tunnicliffe

Collegamenti esterni 
 

Sportivi di CrossFit